Scharbau ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Otto Scharbau (1935–2013), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Heinrich Scharbau (1689–1759),  Lübecker Theologe
 Puk Scharbau (* 1969), dänische Schauspielerin